Аполлос — мужское имя.

Известные носители:

 Аполлос (апостол от 70) — апостол от семидесяти, помощник апостола Павла;
 Аполлос (Алексеевский) (1778—1854) — настоятель Новоспасского монастыря, благочинный московских монастырей и ректор московских училищ;
 Аполлос (Байбаков) (1737—1801) — богослов, архиепископ РПЦ;
 Аполлос (Беляев) (1812—1885) — духовный писатель, магистр Киевской духовной академии, архиепископ Вятский;
 Аполлос (Ржаницын) (1872—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Тульский.
 Аполлос (Терешкевич) — епископ Русской православной церкви, епископ Слободско-Украинский и Харьковский.
 Аполлос (Федосеев) (1892—1937) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.